Эликония () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Западная Антьокия.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 2 августа 1814 года. Муниципалитет Эликония был выделен в отдельную административную единицу в 1831 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, к востоку от реки Каука, на расстоянии приблизительно 13 километров к западу от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1778 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Эликония граничит на севере и северо-западе с муниципалитетом Эбехико, на юго-западе — с муниципалитетом Армения, на юге и юго-востоке — с муниципалитетом Анхелополис, на востоке — с муниципалитетом Медельин. Площадь муниципалитета составляет 117 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 6138 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,3 % от населения Эликонии, женщины — соответственно 48,7 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,8 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 83,8 %.

Экономика 
Основу экономики Эликонии составляют сельскохозяйственное производство и добыча полезных ископаемых (золота, серебра, угля, гипса и др.).

59,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 30,2 % — предприятия сферы обслуживания, 5,8 % — промышленные предприятия, 4,3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия